Antoni Chomicki (1909-1993) – ksiądz
 Tadeusz Chomicki (ur. 1962) – socjolog
 Wadim Chomicki (ur. 1982) – hokeista
 Włodzimierz Chomicki (1878-1953) – piłkarz

Polskie nazwiska